O Mausoléu de Maomé V está localizado no lado oposto à Torre de Haçane, na esplanada de Rebate, no Marrocos. Contém os túmulos do rei marroquino e de seus dois filhos, o Rei Haçane II e o Príncipe Mulei Abedalá. O edifício é considerado uma obra-prima da moderna arquitetura da dinastia alauita, com a silhueta branca, coberto com típicas telhas verdes. A construção foi completada em 1971.

Mohammed V
Construções de Rabat